Castel Giovo a Giovo (TN)
 Castel Giovo a San Leonardo in Passiria (BZ)